Hinojo morisco puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anacyclus clavatus; o
 el nombre común de la planta Anacyclus radiatus.